Леонид Шолохов:
 Шолохов, Леонид Георгиевич (1926—2009) — русский советский историк.
 Шолохов, Леонид Сергеевич (1905—1967) — русский советский живописец и педагог.